Ljowinzy (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Ljowinzy (Kirow, Oritschi), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow, Rajon Oritschi

 Ljowinzy (Kirow, Sujewka), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Sujewka
 Ljowinzy (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma